Novate puede referirse a:

 Noventa,  número natural.
 Noventa di Piave,  localidad y comuna italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, Italia.
 Noventa Padovana, localidad y comuna italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, Italia.
 Noventa Vicentina municipio italiano  de la provincia de Vicenza (región de Véneto), Italia.